SA — аббревиатура на латинице:
 SA — .
 SA — применяемая в классификации МО США и NATO для советского вооружения и военной техники, например — SA-2, SA-3 и так далее.
 SA — обозначение испытания ракет-носителей «Сатурн» по программе «Аполлон»: SA-1, SA-2, SA-3, SA-4, SA-5.
 SA ( — анонимное общество) — обозначение акционерного общества с ограниченной ответственностью во Франции.

См. также 
 Sa
 .sa
 СА
 Са

Примечания